Улица Доватора, улица в Центральном районе Минска.

История 

Названа в честь Льва Михайловича Доватора (1903—1941), гвардии генерал-майора кавалерии, Героя Советского Союза.

Описание 
Начало улицы находится вблизи железной дороги.

Улица идёт параллельно проспекту Машерова, с юго-запада на северо-восток к улице Тимирязева.

Примечания

См. также 
 Улицы Минска

Ссылки 
 На карте
 На карте
 Ogoniok Jul 4, 1954

Улицы Минска
Улицы Минска, названные в честь Героев Советского Союза
Улицы Минска, названные в честь генералитета